Pilotrichum är ett släkte av bladmossor. Pilotrichum ingår i familjen Daltoniaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Pilotrichum